Hrvatsko domobranstvo, jedno od nekoliko formacija tijekom 19. i 20. stoljeća u Hrvatskoj i BiH
Slovensko domobranstvo, slovenska policijska formacija
Carsko i kraljevsko domobranstvo (njem. K.k. Landwehr), domobranske postrojbe u austrijskom dijelu Austro-Ugarske (1868. – 1918.)
Kraljevsko ugarsko domobranstvo (mađ. Magyar Királyi Honvédség) domobranske postrojbe u ugarskom dijelu Austro-Ugarske (1868. – 1918.)